Demmig ist der Name folgender Personen:

 Barbara Demmig-Adams (* 1955), deutsch-amerikanische Pflanzenphysiologin
 Emil Demmig (1865–1941), deutscher Architekt und Politiker